Dobieszów bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Opole in Polen:
 Dobieszów (Głubczyce) (dt. Dobersdorf), Dorf der Gmina Głubczyce im Powiat
 Dobieszów (dt. Dobischau), Dorf der zweisprachigen Gemeinde Pawlowitzke im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski